Santa Maria della Verità  steht für
Santa Maria della Verità (Benevento)
Santa Maria della Verità (Neapel)
Santa Maria della Verità (Viterbo)